Die Lakeside World Professional Darts Championship 2013 war die 36. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 5. bis zum 13. Januar 2013 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Christian Kist. Er verlor jedoch bereits in Runde eins gegen den Engländer Robbie Green. Den Titel errang Scott Waites nach einem 7:1-Erfolg über Tony O’Shea, der damit seinen 1.WM-Titel gewann.

Die Titelverteidigerin bei den Damen Anastassija Dobromyslowa konnte ihren Titel im Finale gegen Lisa Ashton durch einen 2:1-Sieg erfolgreich vereitdigen.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil. Mit dabei waren die 28 bestplatzierten Spieler des BDO Invitation Table, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren. Des Weiteren qualifizierten sich  vier Sieger eines Qualifikationsturniers in Hull für die Endrunde.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers fand vom 5. bis zum 7. Januar 2013 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 8. und 9. Januar 2013 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 10. und 11. Januar das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 12. Januar 2013 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 13. Januar 2013 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Jeffrey de Graaf
  Benito van de Pas
  Willy van de Wiel
  Tony Eccles
  Garry Thompson
  Paul Jennings
  Jimmy Hendriks
  James Wilson
  Mark Barilli
  John Walton
  Christian Kist
  Gary Stone

Sieger des Qualifikationsturniers
  Wayne Warren
  Dave Prins
  Rohit David
  Jason Cullen

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die zwei bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege qualifiziert hatten. Zusätzlich kamen 2 Siegerinnen eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt. Das Finale der Frauen fand am 12. Januar 2013 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Julie Gore
  Irina Armstrong
  Lorraine Farlam
  Trina Gulliver

Sieger des Qualifikationsturniers
  Lisa Ashton
  Sharon Prins

Ergebnisse

Fernsehübertragung 
Im deutschen Fernsehen übertrug Eurosport 1 die Veranstaltung.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2013
Dartwettbewerb in Frimley Green